Tombe steht für:
 La Tombe, Gemeinde in der Region Île-de-France, Frankreich
 Tombe (Südsudan), Ort in Südsudan
 Tombe (Fluss), Fluss in Ghana

Siehe auch:
 Erkolano Lodu Tombe